Rožni Vrh je krajevno ime v Sloveniji:

 Rožni Vrh, Celje, Občina Celje
 Rožni Vrh, Trebnje, Občina Trebnje

Naselja v Sloveniji